Kasztíliai Eleonóra (1202–1244), I. Jakab aragóniai király első felesége
Kasztíliai Eleonóra (1241–1290), I. Eduárd angol király első felesége
Kasztíliai Eleonóra (1307–1359), IV. Alfonz aragóniai király második felesége
Kasztíliai Eleonóra (1363 körül–1416), III. Károly navarrai király felesége